Miejscowości w Portoryko:
 Hormigueros – miejscowość w gminie Hormigueros
Gminy w Portoryko:
 gmina Hormigueros (ang. Hormigueros Municipio) w Portoryko